

Sigle 
 Bloc Québécois – partito politico canadese

Codici 
 BQ – codice vettore IATA di Aeromar Líneas Aéreas Dominicanas
 BQ – codice FIPS 10-4 dell'Isola Navassa
 BQ – codice ISO 3166-1 alpha-2 obsoleto del British Antarctic Territory, ritirato nel 1979

Aziende 

bq (impresa) – Impresa spagnola del settore dell'elettronica di consumo nata nel 2010

Fisica 
 Bq – simbolo del Becquerel